

France
Contact Groupe est la société éditrice en France des radios :
Contact
La radio de la mer jusqu'en 2011.